Rooster blues est le label d'une compagnie de disque indépendante américaine.

Artistes produits : Roosevelt « Booba » Barnes, Buster Benton

Label discographique indépendant ayant son siège aux États-Unis
Label de blues